Ільке Віллуда (;  28 березня 1969, Лейпциг, Саксонія, Німецька Демократична Республіка) — німецька легкоатлетка, що спеціалізується на метанні диска, олімпійська чемпіонка 1996 року, призерка чемпіонатів світу, дворазова чемпіонка Європи.

Кар'єра

Примітки

Посилання 
 
 

Німецькі метальники диска
Німецькі олімпійські чемпіони
Чемпіони літніх Олімпійських ігор 1996
Легкоатлети на літніх Олімпійських іграх 1992
Легкоатлети на літніх Олімпійських іграх 1996
Легкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2000
Чемпіони Європи з легкої атлетики